Пења Флор има више значења:

 Пења Флор (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Флор (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Флор (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Флор (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Флор (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Флор (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Флор (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику